Deneys ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Deneys (1937–2014), Schweizer Politikerin (SP)
 Johann Andreas Deneys (1812–?), deutscher Bildhauer